Senese – relativo a Siena
 Senese – tipo di sigaro toscano realizzato presso la manifattura di Lucca
 senese – vernacolo del dialetto toscano

Musica 
 James Senese – album di James Senese del 1983

Persone 
 Antonino Senese (1930) – politico italiano
 Fiorenzo Senese (1937) – scenografo, sceneggiatore, costumista e produttore cinematografico italiano
 Ignazio Vincenzo Senese (1918-2014) – imprenditore e politico italiano
 James Senese (1945) – sassofonista italiano
 Salvatore Senese (1935-2019) – magistrato e politico italiano
 Sisto Senese (1520-1569) – teologo e biblista cattolico italiano, di origine ebraica